Ел Хококе има више значења:

 Ел Хококе (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хококе (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хококе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику